Bäte 

steht für

 Spedition Bäte, im 19. Jahrhundert in Hannover gegründete und bis ins 21. betriebene Spedition

ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Bäte, siehe Spedition Bäte
 Ludwig Bäte (1892–1977), deutscher Schriftsteller und Kulturhistoriker 
 Oliver Bäte (* 1965), deutscher Manager